Nežnyj vozrast – film del 1983 diretto da Valerij Isakov
 Nežnyj vozrast – film del 2000 diretto da Sergej Solov'ëv